Позитроника

В художественной литературе:
 Позитроника — вымышленная наука о строении мозга роботов в произведениях Айзека Азимова.
 Позитроника — вымышленная наука о свойствах позитронного газа в романе «Волны гасят ветер» А. и Б. Стругацких.
 Северный Центр Позитроники () — вымышленная корпорация в серии романов Стивена Кинга «Тёмная башня».

В названиях организаций:
 Позитроника — российская сеть магазинов по продаже компьютерной техники. Владельцы дают «альтернативную расшифровку» названия: «позитроника — позитивная электроника».

См. также 
 Позитрон
 Позитроний